Я́кушев Ю́рий Алексе́евич (27 декабря 1943, Москва — 10 июня 2011, там же) — российский музыкант, композитор и аранжировщик. Один из ведущих мастеров аранжировки в России. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1997).

Биография 
Отец: Якушев Алексей Иванович 1918—1987 г. Музыкант, артист Дважды Краснознамённого Академического ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова (басовая домра). Солист Большого театра (гитара), педагог по классу гитары.

Мать: Якушева Александра Дмитриевна 1922—1989 г. Преподаватель курсов моделирования одежды.

Образование: Средняя школа № 187, Центральная средняя специальная школа при Московской консерватории им. П. И. Чайковского , Музыкальное училище при МГК им. П. И. Чайковского (контрабас).

Армия: 1962—1965 г. служба в оркестре штаба группы Советских войск в Германии г. Винсдорф (начал делать первые свои аранжировки), участник парада «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 г.»

Творческая деятельность: песни — «Мой дом» (сл. А. Ольгина),  «Позднее счастье» (сл. А. Дмоховский), «Нет худа без добра» (сл. А. Дмоховский), «Нам память дорога» (сл. И. Кохановского), «Между прочим» (сл. Б. Дубровина).
Сотрудничал с поэтами И. Резник. Л. Дербенёв, Н. Добронравов и другими.

Похоронен на Востряковском кладбище.

Музыка к фильмам:
 «Да здравствует Мексика». 1979 г., Реж. Г. Александров.
 «Всадник на золотом коне». 1980 г., реж. Н. Журавлёв
 «Комедия давно минувших дней». 1980 г., реж. Ю. Кушнерев
 «Анна». 2005 г., реж. Е. Гинзбург
 «Дрессировщики», 1979 г., реж. А . Беленький
Сотрудничество с реж. Е. Матвеев и Г. Данелия.

Автор музыки к балету «Эдит Пиаф».

Как аранжировщик сотрудничал с певцами: М. Магомаев (сделана основная часть репертуара певца), В. Атлантов, А. Герман, Е. Мартынов, Т. Гвердцители, Т. Милашкина, Л. Лещенко, Л. Долина, Л. Казарновская, Е. Александров, Н. Караченцов, А. Градский и многими другими известными артистами советской и современной эстрады.

Также сотрудничал с композиторами (в качестве аранжировщика): О. Фельцман, Е. Птичкин, Т. Хренников, А. Эшпай, А. Зацепин, Б. Фрумкин (композитор и музыкант, одноклассник), А. Бабаджанян, Полад бюль-бюль Оглы, Я. Френкель, Э. Артемьев, Г. Гладков, Е. Александров и мн. др.
Также создал много аранжировок и написал авторской музыки для Цирка на Цветном бульваре и Цирка на проспекте Вернадского.

Авторские аранжировки Якушева Ю. А. звучат в Государственном оркестре кинематографии, Российском академическом симф. Оркестре им. П. И. Чайковского, Государственном акад. Симф. Оркестре им. Е. Светланова  , Российском национальном оркестре п/у М. Плетнёва, Национальном филармоническом оркестре России п/у В. Спивакова, Государственном симф. Оркестре «Новая Россия» п/у Ю. Башмета , Президентском оркестре РФ, Дважды Краснознамённом академическом ансамбле песни и пляски им. А. В. Александрова и многих других замечательных коллективах.

Награды и премии 
 Орден Почёта (10 января 2008 года) — за заслуги в развитии культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
 Орден Дружбы (15 января 2004 года) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.
 Медаль «Ветеран труда» (1990).
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997).
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1965).
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (22 января 1997 года) — за заслуги в области искусства.
 Медаль им. Г. Свиридова (2007).
 Медаль им. А. В. Александрова (2007).
 удостоен звания дипломанта Всесоюзного конкурса (1997).

Мнение 
Заслуженный артист РФ Ефим Александров так говорил о Юрии Якушеве: «Юрий Якушев оставался в тени многих выдающихся композиторских имён, чья музыка, именно благодаря неафишированному соавторству Юрия Якушева, становилась истинно любимой для миллионов слушателей нашей страны. Работая как аранжировщик, Юрий Якушев совмещал работу композитора и музыканта, разбираясь в каждом из используемых инструментов так, словно сам с малолетства всю жизнь играл на нём. Он понимал и чувствовал стилистику каждого музыкального произведения так, как будто это была главная мелодия его судьбы. Он был настоящим Профессионалом, Профессионалом с большой буквы, но в его аранжировках отражался не просто профессионализм, в них отражался гений, его мироощущение, его светлая страдающая душа».

Примечания